Гали́на Петро́вна Арсе́нькина () — российская кёрлингистка, заслуженный мастер спорта России (кёрлинг, 2019), чемпионка Европы 2016, 6-кратная чемпионка России.

Участница турнира женских команд на зимних Олимпийских играх 2018 (9 место; в составе команды «Олимпийские спортсмены из России, ОСР») и  (10 место).

Биография 
Галина Арсенькина начинала спортивную карьеру в детстве как фигуристка, но в 12 лет получила травму, после чего перешла в кёрлинг. С 2007 года выступала за команду «Москва», в составе которой 5 раз становилась чемпионкой России. С 2015 — выступает за клуб «Краснодарский край» (Сочи), в составе которого в 2017 выиграла свой 6-й национальный чемпионский титул.

Выпускница института экономики, управления и права МИЭТ 2013 года.

В 2016 дебютировала в национальной сборной России на чемпионате Европы в Шотландии и выиграла с командой золотые медали. В  в составе сборной стала бронзовым призёром чемпионата мира, в  — серебряным призёром.

Достижения

Со сборными 
 Серебряный призёр ;
 Бронзовый призёр ;
 Чемпионка Европы 2016;
 Серебряный призёр зимней Универсиады 2017;
 Двукратный бронзовый призёр  — , .

С клубами 
 Семикратная  — 2007, , , ,  (Москва),  (Краснодарский край),  (Санкт-Петербург).
 Четырёхкратный серебряный призёр чемпионатов России —  (Москва),  (Москва-1),  (Краснодарский край),  (Краснодарский край);
 Бронзовый призёр чемпионата России —  (Краснодарский край).
 Пятикратный обладатель Кубка России по кёрлингу среди женщин — 2007 (Москва), 2009 (Москвич), 2011 (Москвич), 2020 (Санкт-Петербург 1), 2022 (Санкт-Петербург 2);
 Бронзовый призёр розыгрыша Кубка России среди женщин 2010 (ЭШВСМ «Москвич-1»);
 Победитель розыгрыша Суперкубка 2016.
 Серебряный () и бронзовый () призёр .

Команды

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимних Олимпийских игр 2018
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты России
Чемпионы России по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Призёры Универсиад в кёрлинге
Выпускники МИЭТа